Bagan ist der Name folgender Orte:
 Bagan, auch Pagan, historische Stadt in Myanmar
 in der Oblast Nowosibirsk (Russland):
 Bagan (Baganski), Dorf und Verwaltungszentrum des Rajons Baganski
 Bagan (Dowolenski), ländliche Siedlung im Rajon Dowolenski
 Bagan (Qumarlêb) (巴干乡), Gemeinde im Kreis Qumarlêb in der chinesischen Provinz Qinghai

Bagan ist der Name folgender Gewässer in Russland:
 Bagan (See), See in Westsibirien
 Bagan (Ussa), Nebenfluss der Ussa
 Bagan (Westsibirien), Fluss in einem endorheischen Becken in Westsibirien